6-й чемпионат Азии по волейболу среди женщин прошёл с 14 по 20 сентября 1991 года в Бангкоке (Таиланд) с участием 14 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 4-й раз в своей истории и в 3-й раз подряд выиграла сборная Китая.

Команды-участницы 
Австралия, Вьетнам, Гонконг, Индия, Индонезия, Китай, КНДР, Новая Зеландия, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Шри-Ланка, Южная Корея, Япония.

Система проведения чемпионата 
14 команд-участниц на первом этапе разбиты на четыре группы. 8 команд (по две лучшие из каждой группы) выходят во второй этап, где образовывают две группы по 4 команды. Учитываются результаты игр команд между собой на первом этапе. 4 команды (по две лучшие из каждой группы) выходят в полуфинал плей-офф и по системе с выбыванием определяют призёров первенства. Итоговые 5—8-е места также по системе плей-офф разыгрывают команды, занявшие в группах второго этапа 3—4-е места.

По подобной системе 9—14-е места разыгрывают команды, занявшие в группах первого этапа 3—4-е места.

Первый этап

Группа А

Группа В 

 14 сентября: Южная Корея — Индия 3:0 (15:4, 15:4, 15:2).
 15 сентября: Южная Корея — Вьетнам 3:0.
 16 сентября: Вьетнам — Индия 3:-.

Группа С

Группа D 

 14 сентября: Китай — Шри-Ланка 3:0 (15:3, 15:4, 15:-).
 15 сентября: Китай — Австралия 3:0 (15:1, 15:9, 15:6).
 16 сентября: Австралия — Шри-Ланка 3:0 (15:8, 15:7, 15:4).

Второй этап (за 1—8 места) 
Курсивом выделены результаты матчей первого этапа, пошедшие в зачёт второго

Группа E 

 17 сентября: Южная Корея — КНДР 3:-; Таиланд — Вьетнам 3:-.
 18 сентября: Южная Корея — Таиланд 3:0 (15:3, 15:12, 15:1); КНДР — Вьетнам 3:0 (15:1, 15:6, 15:1).

Группа F 

 17 сентября: Китай — Тайвань 3:1 (15:13, 15:5, 7:15, 15:-); Япония — Австралия 3:0 (15:1, 15:3, 15:0).
 18 сентября: Китай — Япония 3:2 (17:15, 15:7, 5:15, 7:15); Тайвань — Австралия 3:0 (15:8, 15:5, 15:7).

Второй этап (за 9—14 места) 
Курсивом выделены результаты матчей первого этапа, пошедшие в зачёт второго

Группа G

Группа H

Матч за 13-е место 
20 сентября
 Филиппины — Индия 3:-.

Плей-офф за 9—12 места

Полуфинал 
19 сентября
 Индонезия — Шри-Ланка 3:-
 Новая Зеландия — Гонконг 3:-

Матч за 11-е место 
20 сентября
 Гонконг — Шри-Ланка 3:-

Матч за 9-е место 
20 сентября
 Индонезия — Новая Зеландия 3:-.

Плей-офф за 5—8 места

Полуфинал 
19 сентября
 Австралия — Таиланд 3:2 (13:15, 16:14, 8:15, 15:12, 15:13)
 Тайвань — Вьетнам 3:-

Матч за 7-е место 
20 сентября
 Таиланд — Вьетнам 3:-.

Матч за 5-е место 
20 сентября
 Тайвань — Австралия 3:0 (15:10, 15:8, 15:8).

Плей-офф за 1—4 места

Полуфинал 
19 сентября
 Китай — КНДР 3:0 (15:0, 15:5, 15:-)
 Япония — Южная Корея 3:0 (15:4, 17:15, 15:10)

Матч за 3-е место 
20 сентября
 Южная Корея — КНДР 3:-.

Финал 
20 сентября
 Китай — Япония 3:0 (15:8, 15:4, 15:10).

Итоги

Положение команд

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Азии по волейболу среди женщин
1991 год в волейболе